Seznam generalov Vojnega letalstva ZDA.

A 
Frank Maxwell Andrews - Henry H. Arnold -

B 
Lewis Brereton -

C 
Merian Caldwell Cooper -

D 
Benjamin O. Davis mlajši -

E 
Ira Eaker -

G 
Frank Gorenc - 
Stanley Gorenc -

H 
John W. Handy -

J 
David Charles Jones - John P. Jumper -

K 
Ronald T. Kadish -

L 
Jeannie Leavitt  - Curtis Emerson LeMay - 
Orlando Llenza -

M 
John Paul McConnell - 
John C. Meyer - 
Richard Bowman Myers -

N 
Lauris Norstad -

P 
Wilbert D. Pearson mlajši -

R 
Joseph W. Ralston -

S 
Carl Spaatz - 
James Stewart -

T 
Paul Tibbets - 
Nathan Farragut Twining -

V 
Hoyt Sanford Vandenberg -

W 
Thomas Dresser White -

Y 
Charles Elwood Yeager -

Glej tudi 

Vojno letalstvo ZDA